Вандыш — поселок в Ленском районе Архангельской области.

География 
Находится в юго-восточной части Архангельской области на расстоянии приблизительно 11 км на юг-юго-запад по прямой от административного центра поселения поселка Урдома на левом берегу реки Верхняя Лупья.

История 
В 1934 году здесь началось строительство поселка для Вандышского лесопункта. С 1943 по 1959 годы поселок был центром Верхнелупьинского леспромхоза, позднее база Вандышского лесопункта (до 1968 года). В начале 1970-х годов в поселке организуется подсобное хозяйство Верхнелупьинского леспромхоза (ликвидировано в 1995 году). В поселке были клуб, медпункт, магазины, столовая, школа. В поселке было отмечено 92 хозяйства (1974 год), 70 (1985), 59 (1996).

Население 
Численность населения: 227 человек (1974 год), 126 (1985), 103 (1996), 68 (русские 91 %) в 2002 году, 22 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Ленского района (Архангельская область)